Конопка (, , ) — польская, чешская и словацкая фамилия. Известные носители:

 Конопка, Вацлав (1881—1938) — польский скульптор.
 Конопка, Герхард (1911—1997) — майор резерва вермахта во время Второй Мировой войны.
 Конопка, Магда (род. 1943) — польская актриса и модель.
  (род. 1966) — чешский шахматист и тренер, международный мастер.
 Конопка, Харальд (род. 1952) — немецкий футболист, выступавший на позиции защитника.
 Конопка, Юлия Александровна (1785—1834) — прославленная своей «гишпанской» красотой дочь слонимского шляхтича, сестра Яна Конопки, жена генерал-майора Н. А. Безобразова (развелись) и дипломата Д. П. Татищева (с 1810 года).
 Конопка, Ян (1777—1814) — французский генерал, участник похода в Россию в 1812 году.

См. также 
 Конопко